Johann Georg von Arnim ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg von Arnim (1583–1641), deutscher Generalfeldmarschall, Diplomat und Politiker, siehe Hans Georg von Arnim-Boitzenburg
 Johann Georg von Arnim (Kammerherr) (1656–1721), deutscher Kammerherr und Unternehmer